Victor Emmanuel al III-lea (cu numele întreg Il Principe Vittorio Emanuele Ferdinando Maria Gennaro di Savoia, Principe Ereditario d’Italia;  italiană Vittorio Emanuele III.; n. 11 noiembrie 1869, Napoli, Italia – d. 28 decembrie 1947, Alexandria, Egipt) a fost membru al Casei de Savoia și rege al Italiei (1900-1946). În plus, el a pretins coroanele Etiopiei și Albaniei și titlurile de împărat al Etiopiei (1936-43) și rege al Albaniei (1939-43) care au fost recunoscute de marile puteri în 1937 și 1939. În timpul lungii sale domnii, Victor Emanuel al III-lea a văzut două războaie mondiale și nașterea, creșterea și căderea fascismului în regatul Italiei.

Biografie

Primii ani 
Victor Emmanuel s-a născut la Neapole, Regatul Italiei. A fost singurul copil al regelui Umberto I al Italiei și a soției lui Margherita de Savoia.

Spre deosebire de fiul vărului său patern care avea 1,98 m, Victor Emanuel era mic de statură chiar și după standardele secolului al XIX-lea, avea numai 1,53 m. De la naștere, Victor Emanuel a primit titlul de Prinț de Neapole.

La 24 octombrie 1896, Prințul Victor Emmanuel s-a căsătorit cu Elena de Muntenegru, fiica regelui Nicolae I de Muntenegru.

Ascensiunea la tron 

La 29 iulie 1900, după asasinarea tatălui său, Victor Emmanuel în vârstă de 30 de ani, i-a succedat la tron. A devenit Victor Emanuel al III-lea al Italiei iar Elena, regina Elena a Italiei. 

Când a început Primul Război Mondial, inițial Italia a rămas neutră, în ciuda faptului că făcea parte din Tripla Alianță. Totuși, în 1915, Italia a semnat câteva tratate secrete prin care s-a angajat să intre în război de partea Triplei Antante. Cei mai mulți oameni s-au opus războiului însă Camera italiană a deputaților l-a forțat pe primul ministrul Antonio Salandra să demisioneze.

Victor Emmanuel a refuzat demisia lui Salandra și a luat el însuși decizia pentru Italia de a intra în război. În mod legal el a avut dreptul de a lua această decizie în conformitate cu "Statuto Albertino". Corupția, eforturile dezorganizate ale războiului, pierderea imensă de vieți suferită de armata italiană în special în marea bătălie de la Caporetto, depresia economică care a urmat războiului a întors regele împotriva a ceea ce el a perceput ca o burghezie ineficientă politic.

Urmași 
In 1886, s-a căsătorit cu Primțesa Elena de Muntenegru, fiica regelui Nikola I al Muntenegrului.

Regele Victor Emmanuel al III-lea al Italiei și regina Elena au avut 5 copii:

 Prințesa Yolanda Margherita Milena Elisabetta Romana Maria, Contesă de Bergolo (1901-1986), căsătorită cu Giorgio Carlo Calvi, Conte de Bergolo.A avut 5 copii.
 Prințesa Mafalda Maria Elisabetta Anna Romana, Landgravine de Hesse (1902–44), căsătorită cu Prințul Filip de Hesse; ea a murit în lagărul de concentrare de la Buchenwald;
 Umberto II, Rege al Italie  (1904–1983).S-a căsătorit cu Prințesa Marie José a Belgiei (după abolirea monarhiei s-au despărțit).
 Prințesa Giovanna Elisabetta Antonia Romana Maria, Țarină a Bulgariei  (1907–2000); Căsătorită cu Boris al III-lea al Bulgariei și mama lui Simeon, rege și mai târziu prim-ministru al Bulgariei.
 Prințesa Maria Francesca Anna Romana (1914–2001), căsătorită cu Prințul Luigi de Bourbon-Parma.

Arbore genealogic

Note 

Nașteri în 1869
Decese în 1947
Regi ai Italiei
Casa de Savoia
Regi ai Sardiniei
Monarhi ai Albaniei
Monarhi care au abdicat
Cavaleri ai Ordinului Jartierei
Cavaleri ai Lânii de Aur
Beneficiari ai Ordinului Vulturul Negru
Beneficiari ai Ordinului Vulturul Alb
Nașteri pe 11 noiembrie
Decese pe 28 decembrie
Atei italieni
Monarhi din secolul al XX-lea
Italieni ai Primului Război Mondial